Перенниализм — многозначный термин, употребляемый в различных аспектах научного знания:

 Вечная философия (Philosophia perennis)
 Многолетние растения
 
 Традиционализм

Примечания